Сезар Шарль Снук ( ; 1834—1898) — бельгийский коллекционер музыкальных инструментов, адвокат.

Биография 
Жил и работал в Генте (где его дом, памятник архитектуры рококо, до сих пор называется Hotel Snoeck) и в небольшом фламандском городе Ронсе (где его именем впоследствии был назван проспект).

Часть коллекции Снука, включавшая 1145 инструментов, составила в 1902 г. важнейшее приобретение берлинского Музея старинных музыкальных инструментов. Как отмечают авторы путеводителя «Ранние клавишные инструменты в европейских музеях», «Снук должен был быть достойным изумления собирателем: помимо собрания, ушедшего в Берлин, ещё часть отправилась в Брюссельский музей и третья — в Санкт-Петербург» (в Музыкально-исторический музей, созданный Константином Штакельбергом, — 363 инструмента).

Примечания

Литература 
 Catalogue de la collection d’insruments de musique anciens ou curieux formée par C.C. Snoeck. — Gand: J. Vuylsteke, 1894.
 René Lyr. Un grand Renaisien: César Snoeck: musicologue et collectionneur d’instruments anciens. / Een groot Ronsenaar… Cesar Snoeck musicoloog en verzamelaar van oude instrumenten. — Ronse, 1952. 

Коллекционеры Бельгии
Родившиеся в 1834 году
Умершие в 1898 году
Адвокаты по алфавиту